Le  rubicelle, peut désigner deux espèces minérales distinctes :
 Un spinelle ;  
 Une topaze.
toutes deux de couleur rose-orangé.

Notes et références 
 

Spinelles
Composé de l'aluminium
Composé du magnésium
Nésosilicate
Pierre fine
Fluor (minéral)